Filmkollektiv steht für:

 Kasseler Filmkollektiv
 Filmkollektiv Zürich